Bruniales es un orden de angiospermas eudicotiledóneas que se ubica dentro del clado de las campanúlidas. Incluye a las familias de las bruniáceas y de las columeliáceas, las cuales agrupan a 14 géneros y unas 80 especies.

Caracteres 
Son árboles o arbustos perennifolios, con flores polisimétricas, anteras basifijas y óvulos crasinucleados.

Filogenia 
El cladograma que sintetiza las relaciones de Bruniales con otros órdenes de las astéridas se muestra a continuación.

Referencias 

Bruniales